О́льга Михáйловна Крáсина (24 мая 1941, Москва, РСФСР — 22 октября 2021) — советская актриса театра, кино и дубляжа.

Биография 
Родилась 24 мая 1941 года в Москве. Училась на актёрском факультете ВГИКа (мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой). До 1964 года проживала в Москве.

В 1964 году окончила ГИТИС (курс Григория Конского).

Ещё во время учёбы была зачислена в штат Театр-студии киноактера и киностудии «Мосфильм». В начале 1960-х годов активно снималась в кино, исполнив несколько главных ролей. Затем занималась преимущественно дубляжом актрис зарубежного кино, а также кинематографа союзных республик СССР, озвучив за свою карьеру около 100 главных ролей.

В конце 1970-х годов ушла и из дубляжа.

Последние годы жила вдали от Москвы, занимаясь живописью и вышиванием.

Скончалась 22 октября 2021 года. Похоронена на Троекуровском кладбище.

Фильмография 
 1960 — Пиковая дама — Лиза (поёт Тамара Милашкина)
 1961 — В пути (короткометражный) — Оля
 1961 — Жизнь сначала — Лёля Власова, дочь Федора Власова и Валентины
 1961 — Суд сумасшедших — Клэр
 1961 — Укрощение строптивой (фильм-спектакль) — Бианка, младшая дочь Баптисты
 1962 — Грешный ангел — Вера Телегина
 1964 — Зайчик — Наташа (актриса Наталья Николаевна)
 1964 — Сокровища республики — Маргарита
 1964 — Фитиль № 19 (сюжет «Ягодки», короткометражный) — Наташа (нет в титрах)
 1967 — Уравнение Максвелла (фильм-спектакль) — Эмилия

Ссылки 
 Куда пропала звезда фильма «Пиковая дама» и «Зайчик»: Слава и забвение Ольги Красиной
 Куда пропала с экранов актриса Ольга Красина, сыгравшая в «Пиковой даме» и «Зайчике»

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Актрисы СССР
Персоналии:Мосфильм
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра